La Escuela de Ingeniería de Biosistemas (anteriormente Escuela de Ingeniería Agrícola) es una de las nueve escuelas que conforman la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Costa Rica. Desde el año 2018 se ubica en la Ciudad de la Investigación de la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio. Actualmente la escuela imparte la carrera de Bachillerato y Licenciatura en Ingeniería Agrícola y de Biosistemas. Desde el año 2017 se desempeña como directora la Dra. Marta Montero Calderón, ingeniera química y primera mujer en 30 años desde la creación de la escuela en ocupar este cargo.

Planes de estudio 
El plan de estudios ha tenido tres cambios significativos: inicialmente como Bachillerato en Ingeniería Agrícola, luego pasó a ser Bachillerato y Licenciatura en Ingeniería Agrícola y de Biosistemas hasta 2015 y desde 2016 hasta la actualidad tiene como título Licenciatura en Ingeniería Agrícola y de Biosistemas. En la siguiente tabla se puede observar los cursos que son parte de los planes de estudio donde algunos se fueron removiendo debido al cambio de énfasis así como el aumento en la cantidad de cursos debido al aumento del nivel académico de la titulación que entrega la Universidad:

Véase también 
 Universidad de Costa Rica
 Ciudad de la Investigación

Enlaces externos 
 Universidad de Costa Rica
 Facultad de Ingeniería
 Escuela de Ingeniería de Biosistemas
 Primera mujer en ocupar el cargo de directora de está escuela
 Celebración del 30 aniversario de su fundación
 Galardón al anterior director de la escuela por su investigación